Alegrete kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Edéia (ort), Goiás, 
 Alegrete (ort), Rio Grande do Sul, 
 Alegrete (kommun), Rio Grande do Sul,

Portugal 

 Alegrete (freguesia), Portalegre, Portalegre, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar